bin Ladin kan syfta på:

 Usama bin Ladin, saudisk terrorist
 Saad bin Ladin, son till Usama bin Ladin
 Yeslam bin Ladin, saudisk affärsman